Жарко Надія Василівна  (справжнє прізвище Жарченко) (1857—1929) — українська акторка.

Життєпис 
Сестра Якова Жарка. Працювала в театрах Кропивницького, Старицького; ролі у виставах (Дай серцю волю…, Назар Стодоля).

Українські акторки
Українські театральні акторки